Wells megye (Észak-Dakota)
Wells megye (Indiana)